Cluburile de fotbal din România au participat în competițiile de fotbal ale asociațiilor europene (Liga Campionilor UEFA/Cupa Campionilor Europeni, UEFA Europa League/Cupa UEFA, UEFA Europa Conference League și cele dispărute în prezent, Cupa UEFA Intertoto, Cupa Orașelor Târguri și Cupa Cupelor UEFA) din 1956, când echipa Dinamo București a participat la cea de-a doua ediție a Cupei Campionilor Europeni. Steaua București a avut, de asemenea, singura participare la Cupa Intercontinentală, în 1986.

Cupa Campionilor Europei a început în sezonul 1955–56, dar nu a existat niciun reprezentant din România în acel sezon inaugural. Prima echipă românească care a participat la ediția următoare a fost Dinamo București, fiind eliminată în prima rundă de CDNA Sofia din Bulgaria cu scorul de 4-10 la general. Prima și singura echipă din România care a reușit să câștige această competiție a fost Steaua București în 1986, după ce a câștigat finala împotriva echipei FC Barcelona la loviturile de departajare. Ulterior, Steaua a mai participat într-o finală, în 1989, pierzând-o însă în fața formației AC Milan cu scorul de 0-4.

Cea mai mare performanță în Cupa UEFA/UEFA Europa League a fost atingerea semifinalelor, în două ocazii: prima dată de Universitatea Craiova în sezonul 1982-1983, fiind eliminată de Benfica Lisabona; și a doua oară de Steaua București în sezonul 2005-2006, fiind eliminată de formația engleză, Middlesbrough FC.

Cea mai titrată echipă este Steaua București cu 2 trofee câștigate.

Competiții pentru echipele de fotbal

Existente 
 Liga Campionilor UEFA
 UEFA Europa League 
 Supercupa Europei
 Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA
 UEFA Europa Conference League

Trecute 
 Cupa Mitropa (1927-1992)
 Cupa Campionilor Europeni (1955–1992) - astăzi Liga Campionilor UEFA
 Cupa Orașelor Târguri (1955-1971)/Cupa UEFA (1971–2009) - astăzi UEFA Europa League
 Cupa Cupelor UEFA (1960–1999)
 Cupa UEFA Intertoto (1961–2008)
 Cupa Intercontinentală (1960–2004) - astăzi Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA

Cine se califică în competițiile UEFA
Din sezonul 2017-18, România trimite doar o echipă în Liga Campionilor. Începând cu sezonul 2020-2021, echipele care nu câștigă campionatul se pot califica doar în UEFA Europa Conference League, în loc de UEFA Europa League.

Următorul grafic arată numărul de echipe din România trimise în competițiile UEFA în fiecare an

Palmaresul european pentru cluburile din România după înființarea UEFA.
NB Făcând clic pe numele clubului, se oferă un link către articolul Wikipedia despre turneul relevant din sezonul respectiv.

Participări 
Numărul de sezoane

Cele mai mari realizări

Sursa:

Cupa Campionilor Europeni (1955-1992) / Liga Campionilor UEFA (1992-prezent) 
Cluburile românești au câștigat competiția o dată și au fost în finală o dată până în 2023.

Cupa Campionilor Europeni

Competiția Cupa Campionilor Europeni sau simplu Cupa Europeană a început în 1955/1956 cu un format de fază eliminatorie în două manșe tur-retur unde echipele disputau două meciuri, unul acasă și unul în deplasare, iar echipa cu cel mai mare scor per total se califica în faza următoare a competiției. Participarea era posibilă doar echipelor câștigătoare ale titlului de campioană în ligile naționale a țării lor și deținătoarea curentă a cupei. Din sezonul 1992/1993 în urma modificării a formatului competiția și-a schimbat și numele în Liga Campionilor UEFA.

Anul scris Boldat1 = Echipa campioană în acel sezon.
Anul scris Underline2 = Echipa finalistă în acel sezon.
Anii scris Italic3 = Echipa care a jucat în semifinale în acel sezon. 

1. Boldat = îngroșat 2. Underline = subliniat 3. Italic = înclinat

</div>

Liga Campionilor UEFA

Anii scris Boldat = Echipele care s-au calificat în faza grupelor în acel sezon.

|

|

|}

Cupa UEFA

Competiția Cupa UEFA este succesoarea competiției Cupei Orașelor Târguri și a început din sezonul 1971/1972 cu un format de fază eliminatorie în două manșe tur-retur unde echipele disputau două meciuri, unul acasă și unul în deplasare, iar echipa cu cel mai mare scor per total se califica în faza următoare a competiției, abia din sezonul 2004/2005 s-a introdus faza grupelor plus fazele preliminare pentru a accede în grupe. O grupă era formată din cinci echipe, unde echipele jucau două meciuri acasă și două în deplasare, iar primele trei clasate din grupă se calificau în faza premergătoare a competiției. Datorită schimbării formatului din sezonul 2009/2010 Cupa UEFA s-a redenumit în UEFA Europa League.

 Anii scris Boldat = Echipa care a ajuns în semifinale în acel sezon.
 Anii scris Color = Echipa care a ajuns în sferturile de finală în acel sezon.
 Anul scris Italic = Echipa calificată de pe locul 3 din UEFA Champions League.

 Anii scris Boldat = Echipele care s-au calificat în faza grupelor în acel sezon. 
 Anii scris Italic = Echipa calificată de pe locul 3 din UEFA Champions League.
 Anii scris Underline = Echipa care a reușit să treacă de faza grupelor în acel sezon, calificându-se în primăvara europeană.

* Boldat = îngroșat * Italic = înclinat *  Underline = subliniat

 Statistici 
 
{| border=3 style="text-align: center;"
|+Statistica și evoluția echipelor începând cu faza calificărilor
|-
!style="background: #0bf; color:white;" text-align: center" rowspan="2"|Club Sportiv
!style="background: #0bf; color:white;" text-center" rowspan="2"|Europa League
!style="background: #0bf; color:white;" text-align: center" colspan="6"|Turul 1
!style="background: #0bf; color:white;" text-align: center" colspan="6"|Turul 2
!style="background: #0bf; color:white;" text-align: center" colspan="6"|Turul 3
!style="background: #0bf; color:white;" text-align: center" colspan="6"|PLAY-OFF
!style="background: #0bf; color:white;" text-align: center" colspan="6"|Faza Grupelor
!style="background: #0bf; color:white;" text-align: center" colspan="6"|16-ZECIMI
!style="background: #0bf; color:white;" text-align: center" colspan="6"|OPTIMI
|-
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|MJ
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|V
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|E
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|Î
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|GM
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|GP
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|MJ
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|V
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|E
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|Î
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|GM
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|GP
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|MJ
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|V
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|E
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|Î
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|GM
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|GP
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|MJ
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|V
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|E
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|Î
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|GM
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|GP
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|MJ
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|V
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|E
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|Î
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|GM
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|GP
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|MJ
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|V
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|E
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|Î
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|GM
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|GP
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|MJ
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|V
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|E
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|Î
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|GM
! style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|GP
|-
|rowspan="9"|FCSB
|2009–10
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||2||0||0||4||1
|2||2||0||0||6||1
|2||2||0||0||5||1
|6||0||4||2||3||6
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2010–11
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||1||0||1||1||1
|6||1||3||2||9||11
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2011–12
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||1||1||0||3||1
|6||2||2||2||9||11
|2||0||0||2||0||2
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2012–13
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||1||0||1||3||1
|2||2||0||0||5||0
|6||3||2||1||9||9
|2||1||0||1||2||2
|2||1||0||1||2||3
|-
|2014–15
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|6||2||1||3||11||9
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2015–16
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||1||0||1||1||3
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2016–17
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|6||1||3||2||5||7
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2017–18
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|6||3||1||2||9||7
|2||1||0||1||2||5
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2018–19
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||2||0||0||6||0
|2||1||1||0||2||1
|2||1||0||1||3||4
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
! style="background:yellow; text-align: center" colspan="2"|Total
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|10
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|6
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|11
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
! style="background:yellow; text-align:center;"|12
! style="background:yellow; text-align:center;"|8
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
! style="background:yellow; text-align:center;"|18
! style="background:yellow; text-align:center;"|10
! style="background:yellow; text-align:center;"|42
! style="background:yellow; text-align:center;"|12
! style="background:yellow; text-align:center;"|16
! style="background:yellow; text-align:center;"|14
! style="background:yellow; text-align:center;"|55
! style="background:yellow; text-align:center;"|60
! style="background:yellow; text-align:center;"|6
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|9
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
|-
|rowspan="5"|Dinamo
|2009–10
|11||0||0||0||12||0
|12||0||3|||1||1||0
|11||0||12||0||0||0
|22||3||1||01||0||0
|01||12||0||0||0||7
|21||01||0||0||0||1
|50||0||0||5|||1||0
|-
|2010–11
|11||0||0||0||12||0
|12||0||3|||1||1||0
|11||0||12||0||0||0
|22||3||1||01||0||0
|01||12||0||0||0||7
|21||01||0||0||0||1
|50||0||0||5|||1||0
|-
|2011–12
|11||0||0||0||12||0
|12||0||3|||1||1||0
|11||0||12||0||0||0
|22||3||1||01||0||0
|01||12||0||0||0||7
|21||01||0||0||0||1
|50||0||0||5|||1||0
|-
|2012–13
|11||0||0||0||12||0
|12||0||3|||1||1||0
|11||0||12||0||0||0
|22||3||1||01||0||0
|01||12||0||0||0||7
|21||01||0||0||0||1
|50||0||0||5|||1||0
|-
|2017–18
|11||0||0||0||12||0
|12||0||3|||1||1||0
|11||0||12||0||0||0
|22||3||1||01||0||0
|01||12||0||0||0||7
|21||01||0||0||0||1
|50||0||0||5|||1||0
|-
! style="background:yellow; text-align: center" colspan="2"|Total
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|10
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|6
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|11
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
! style="background:yellow; text-align:center;"|12
! style="background:yellow; text-align:center;"|8
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
! style="background:yellow; text-align:center;"|18
! style="background:yellow; text-align:center;"|10
! style="background:yellow; text-align:center;"|42
! style="background:yellow; text-align:center;"|12
! style="background:yellow; text-align:center;"|16
! style="background:yellow; text-align:center;"|14
! style="background:yellow; text-align:center;"|55
! style="background:yellow; text-align:center;"|60
! style="background:yellow; text-align:center;"|6
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|9
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
|-
|rowspan="5"|Astra Giurgiu
|2013–14
|11||0||0||0||12||0
|12||0||3|||1||1||0
|11||0||12||0||0||0
|22||3||1||01||0||0
|01||12||0||0||0||7
|21||01||0||0||0||1
|50||0||0||5|||1||0
|-
|2014–15
|11||0||0||0||12||0
|12||0||3|||1||1||0
|11||0||12||0||0||0
|22||3||1||01||0||0
|01||12||0||0||0||7
|21||01||0||0||0||1
|50||0||0||5|||1||0
|-
|2015–16
|11||0||0||0||12||0
|12||0||3|||1||1||0
|11||0||12||0||0||0
|22||3||1||01||0||0
|01||12||0||0||0||7
|21||01||0||0||0||1
|50||0||0||5|||1||0
|-
|2016–17
|11||0||0||0||12||0
|12||0||3|||1||1||0
|11||0||12||0||0||0
|22||3||1||01||0||0
|01||12||0||0||0||7
|21||01||0||0||0||1
|50||0||0||5|||1||0
|-
|2017–18
|11||0||0||0||12||0
|12||0||3|||1||1||0
|11||0||12||0||0||0
|22||3||1||01||0||0
|01||12||0||0||0||7
|21||01||0||0||0||1
|50||0||0||5|||1||0
|-
! style="background:yellow; text-align: center" colspan="2"|Total
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|10
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|6
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|11
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
! style="background:yellow; text-align:center;"|12
! style="background:yellow; text-align:center;"|8
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
! style="background:yellow; text-align:center;"|18
! style="background:yellow; text-align:center;"|10
! style="background:yellow; text-align:center;"|42
! style="background:yellow; text-align:center;"|12
! style="background:yellow; text-align:center;"|16
! style="background:yellow; text-align:center;"|14
! style="background:yellow; text-align:center;"|55
! style="background:yellow; text-align:center;"|60
! style="background:yellow; text-align:center;"|6
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|9
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
|-
|rowspan="4"|CFR Cluj
|2009–10
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||1||1||0||3||2
|6||1||0||5||4||10
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2012–13
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||0||0||2||0||5
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2014–15
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||1||1||0||1||0
|2||0||0||2||0||3
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2018–19
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||2||0||0||7||0
|2||0||0||2||2||5
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
!style="background: yellow; text-align: center" colspan="2"|Total
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|7
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|5
! style="background:yellow; text-align:center;"|7
! style="background:yellow; text-align:center;"|6
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|5
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|10
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|5
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|rowspan="4"|FC Vaslui
|2009–10
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||1||1||0||3||1
|2||1||0||1||2||4
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2010–11
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||0||1||1||0||2
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2011–12
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||1||0||1||2||1
|6||1||3||2||5||8
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2012–13
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||0||1||1||2||4
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
!style="background: yellow; text-align: center" colspan="2"|Total
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|8
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|6
! style="background:yellow; text-align:center;"|11
! style="background:yellow; text-align:center;"|6
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|5
! style="background:yellow; text-align:center;"|8
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|rowspan="3"|Viitorul
|2016–17
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||0||1||1||0||5
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2017–18
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||0||0||2||1||7
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2018–19
|2||1||1||0||2||0
|2||0||1||1||3||5
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
!style="background: yellow; text-align: center" colspan="2"|Total
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
! style="background:yellow; text-align:center;"|5
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|5
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|7
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|rowspan="2"|Poli Timișoara
|2009–10
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|6||1||2||3||4||9
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2010–11
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||1||1||0||5||4
|2||0||0||2||0||3
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
!style="background: yellow; text-align: center" colspan="2"|Total
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|5
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
! style="background:yellow; text-align:center;"|6
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|9
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|rowspan="2"|Unirea Urziceni
|2009–10
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||0||0||2||1||4
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2010–11
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||0||1||1||2||5
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
!style="background: yellow; text-align: center" colspan="2"|Total
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|5
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|rowspan="2"|Rapid
|2011–12
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||1||1||0||4||2
|6||1||0||5||5||12
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2012–13
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||2||0||0||5||1
|2||1||0||1||1||4
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
!style="background: yellow; text-align: center" colspan="2"|Total
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|5
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|6
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|5
! style="background:yellow; text-align:center;"|5
! style="background:yellow; text-align:center;"|12
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|rowspan="2"|Petrolul
|2013–14
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||2||0||0||7||0
|2||1||1||0||3||2
|2||1||0||1||3||6
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2014–15
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||2||0||0||5||1
|2||1||1||0||5||2
|2||0||0||2||2||5
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
!style="background: yellow; text-align: center" colspan="2"|Total
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
| style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|12
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|8
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|5
! style="background:yellow; text-align:center;"|11
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|rowspan="2"|Pandurii
|2013–14
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||1||1||0||4||0
|2||1||1||0||3||2
|2||1||0||1||2||1
|6||0||2||4||3||11
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2016–17
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||0||0||2||2||5
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
!style="background: yellow; text-align: center" colspan="2"|Total
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|5
! style="background:yellow; text-align:center;"|7
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|6
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
! style="background:yellow; text-align:center;"|11
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|rowspan="2"|CS U Craiova
|2017–18
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||0||0||2||0||3
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|2018–19
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||0||1||1||2||4
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
!style="background: yellow; text-align: center" colspan="2"|Total
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|7
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|rowspan="1"|Gaz Metan
|2011–12
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||1||0||1||2||1
|2||0||2||0||2||2
|2||1||0||1||2||3
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
!style="background: yellow; text-align: center" colspan="2"|Total
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|rowspan="1"|Botoșani
|2016–17
|2||1||1||0||4||2
|2||0||0||2||0||4
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
!style="background: yellow; text-align: center" colspan="2"|Total
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|rowspan="1"|Tg-Mureș
|2016–17
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||1||0||1||2||4
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
!style="background: yellow; text-align: center" colspan="2"|Total
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
|-
|rowspan="1"|CSM Iași
|2016–17
|rowspan=1 colspan="6"|-
|2||0||1||1||3||4
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|rowspan=1 colspan="6"|-
|-
!style="background: yellow; text-align: center" colspan="2"|Total

! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;"|2
! style="background:yellow; text-align:center;"|0
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|1
! style="background:yellow; text-align:center;"|3
! style="background:yellow; text-align:center;"|4
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
! style="background:yellow; text-align:center;" rowspan=1 colspan="6"|-
|}

UEFA Europa Conference League

Supercupa Europei UEFA

Cupa Cupelor UEFA
Cea mai bună performanță a cluburilor românești a fost atingerea semifinalelor o dată.

Cupa Cupelor UEFA pe sezoane

Prima dată: 
FC Național în 1961-62, 
Steaua în 1962-63, 
Petrolul în 1963-64, 
U Cluj în 1965-66, 
Dinamo în 1968-69, 
Rapid în 1972-73, 
Chimia Râmnicu Vâlcea în 1973-74, 
Jiul Petroșani în 1974-75, 
CSU Galați în 1976-77, 
U Craiova în 1977-78, 
Poli Timișoara în 1980-81, 
FCM Baia Mare în 1982-83, 
FCM Bacău în 1991-92, 
Gloria Bistrița în 1994-95.

Cupa UEFA Intertoto

Cupa UEFA Intertoto pe sezoane

Cupa UEFA Intertoto all-time

Prima dată: 
Rapid în 1989, 
Petrolul în 1990, 
Sportul Studențesc în 1990, 
FC Argeș în 1992, 
Oțelul Galați în 1993, 
Electroputere Craiova în 1994, 
Ceahlăul în 1995, 
Farul Constanța în 1995, 
U Cluj în 1995, 
Craiova în 1996, 
Dinamo în 1996, 
Gloria Bistrița în 1997, 
FC Național în 1998, 
FCM Bacău în 1999, 
CFR Cluj în 2005, 
FC Vaslui în 2008.

Cupa Mitropa(Cupa Europei Centrale)

Cupa Mitropa pe sezoane

Performanțe după club

Cupa Balcanică

Cupa Balcanică pe sezoane 

 1960–61 :  
 1961–63 : , 
 1963–64 : , 
 1964–66 : , 
 1966–67 : , 
 1967–68 : 
 1969 : 
 1970 : 
 1971 : 
 1972 : 
 1973 : 
 1974 : 
 1975 : 
 1976 : 

 1977 : 
 1977–78 : 
 1979–80 : 
 1980–81 : 
 1981–83 : 
 1983–84 : 
 1984–85 : , 
 1986 : , 
 1987-88 : 
 1988-89 : 
 1990-91 : 
 1991-92 : 
 1992-93 : 
 1993-94 : Nu au participat.

Participări

Finale 

Nota 1:  Steagul Roșu Brașov a fost prima echipă românească care a câștigat o Cupă Europeană.

Performanțe după club

Trivia 
 În 1940, Rapid București a fost prima echipă de fotbal din România care a reușit calificarea în finala unei cupe europene, Cupa Europei Centrale (Cupa Mitropa), această competiție s-a desființat în anul 1992.
 Dinamo București a fost prima echipă românească de fotbal care participat în Cupa Campionilor Europeni de la înființare, din al doilea sezon, la fel și în Liga Campionilor tot ei au participat primii de această dată din primul sezon.
 FC Național a fost prima echipă românească de fotbal care a participat în Cupa Cupelor UEFA de la înființare din al doilea sezon.
 Petrolul Ploiești a fost prima echipă românească de fotbal care a participat în Cupa Orașelor Târguri de la înființare din al 5-lea sezon.
 UTA Arad și Rapid București au fost primele echipe românești de fotbal participante în Cupa UEFA chiar în primul sezon de la înființare.
 Rapid București a fost prima echipă românească de fotbal care a participat în Cupa UEFA Intertoto de la înființare din al 23-lea sezon.
 Petrolul Ploiești și FCM Bacău sunt singurele echipe românești care au ajuns în sferturile de finală în Cupa Orașelor Târguri.
 FC Universitatea Craiova a fost prima echipă românească de fotbal calificată în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni și în semifinalele Cupei UEFA.
 CFR Cluj, Unirea Urziceni și Oțelul Galați sunt singurele echipe din fotbalul românesc care, după ce au câștigat campionatul, au ajuns direct în grupele Ligii Campionilor.
 FC Argeș Pitești și Rapid București sunt singurele echipe din România care s-au întâlnit între ele într-o grupă europeană, în Cupa Intertoto din 1992.
 FC Steaua București și Rapid București sunt singurele echipe din România care s-au întâlnit între ele după faza grupelor într-o competiție europeană, sferturile de finală al Cupei UEFA sezonul 2005-2006.
 România a avut cele mai multe echipe (7) în competițiile europene în sezonul 2008-2009, cu 2 echipe în Liga Campionilor, 4 echipe în Cupa UEFA și o echipă în Cupa UEFA Intertoto; dar și în sezonul 1995-1996, cu o echipă în Liga Campionilor, o echipă în Cupa Cupelor, 2 echipe în Cupa UEFA  și trei echipe în Cupa UEFA Intertoto.
 În Liga Campionilor 2008-2009, România a avut pentru prima și singura dată până în prezent, două echipe în grupele competiției.
 În UEFA Europa League 2009-2010, România a avut, alături de Austria și Țările de Jos, cele mai multe echipe în grupele competiției: 4. De asemenea, în acest sezon, România a avut cele mai multe echipe vreodată în grupele competițiilor europene: 5 echipe, una în Liga Campionilor 2009-2010, și 4 în UEFA Europa League 2009-2010.

Statistici
 Steaua București a fost prima echipă din Estul Europei care a câștigat trofeul continental suprem Cupa Campionilor Europeni 1986.
 Oțelul Galați și FC Vaslui sunt singurele echipe românești care au câștigat Cupa UEFA Intertoto.
 CFR Cluj a devenit prima echipă de fotbal din România care a reușit să obțină cele mai multe puncte (10 pct.) în grupele Ligii Campionilor din 1992 încoace.
 În 2019, FC Steaua București reușește un record personal, atingând borna de 100 de goluri în mai puțin 10 sezoane consecutive de UEFA Europa League de la înființare (2010-2019).
 În 2019, CFR Cluj a câștigat un număr record de puncte într-o competiție europeană: 12 puncte în UEFA Europa League.

Jucători
Tabel cu jucătorii români care au reușit să marcheze cel puțin un hat-trick în cupele europene pentru echipele de fotbal din România sau pentru echipele de fotbal din străinătate. Aici sunt incluși și jucătorii străini, dar care au marcat un hat-trick numai pentru echipele din România.

Include tururile preliminare

Sursa:

Note

Referințe

Vezi și 

Cupa Mitropa
Cupa Balcanică
Cupa Balcanilor
Cupa Feroviarilor Europeni

Legături externe 

 Cluburile din România în fotbalul european
 UEFA Official Site
 RSSSF European Cups Archive
 European Cup History
 All time statistics with link to all results
 50 years of the European Cup UEFA October 2004
 UEFA website (archive) 
 Pagina oficială pe site-ul UEFA 
 Statistici la RSSSF

Competiții UEFA de club
Fondări în 1954